Der Football Association of Ireland Challenge Cup, kurz FAI Cup (nach dem offiziellen Sponsoren auch „FAI Ford Cup“), ist seit 1922 der größte Pokalwettbewerb im irischen Fußball. Er wird jährlich vom Football Association of Ireland (FAI) veranstaltet und ist nach der Irischen Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball. 

Neben den Vereinen aus der Republik Irland nimmt mit dem Derry City auch eine Mannschaft aus dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland am Spielbetrieb teil. Der Sieger des FAI Cups wird nach dem K.-o.-System ermittelt. 

Aktueller Titelträger (2022) ist der Derry City mit 6 Titeln.

Spielbetrieb 
Der FAI Cup richtet sich seit 2002 wie in Skandinavien nach dem Kalenderjahr. Dadurch kam es im Übergangsjahr 2002 zu zwei Titelgewinnern – Ende April gewann Dundalk den FAI Cup, Derry City holte sich im November die Trophäe. 

Neben den Vereinen aus der League of Ireland, spielen auch mehrere Clubs aus der Leinster Senior League, Munster Senior League und Ulster Senior League. Alle Vereine aus der League of Ireland greifen erst ab der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Die Spielpaarungen werden ausgelost und im K.-o.-System ausgetragen. Das Finale wird Ende November oder Anfang Dezember ausgetragen.

Der Gewinner des FAI Cup qualifiziert sich für die Teilnahme an der UEFA Europa League; wenn der Pokalsieger auch Meister ist, tritt der unterlegene Finalist in der UEFA Europa League an. Außerdem nimmt das Siegerteam oder, wenn dieses über die Liga qualifiziert ist, der Verlierer des Endspiels am gesamtirischen Setanta Sports Cup teil.

Geschichte 
Der FAI Cup wurde von 1922 bis 1937 als der Free State Cup, nachdem der Irische Freistaat gegründet wurde, benannt.

Nach zwei erfolglosen Finalteilnahmen in den 1970er Jahren stand Drogheda United 2005 wieder im Finale – diesmal gegen Cork City. Die Tore von Gavin Whelan (sein Vater Paul Whelan führte Bohemians 1992 zum Sieg des FAI Cup und sein Großvater Sir Ronnie Whelan gewann zweimal mit St Patrick’s Athletic den Titel) und Declan O'Brien verhalfen zum ersten FAI-Cup-Titel für Drogheda United. 

Shelbourne, Bohemians FC und Derry City sind die einzigen Vereine, die sowohl den Irish Cup als auch den FAI Cup gewonnen haben. Shelbourne und Bohemians gewannen den Irish Cup vor der Teilung Irlands, während Derry City bis 1972 in der nordirischen Liga blieb und 1985 in die League of Ireland aufgenommen wurde.

Athlone Town AFC (1924), Dundalk FC (1958), Shamrock Rovers (1968) und Sligo Rovers (2010) sind die einzigen Vereine, die den FAI Cup – und somit jedes Spiel – ohne Gegentor gewonnen haben.

Spielstätten 
Seit der Gründung des FAI Cup werden die Endspiele grundsätzlich immer in Dublin ausgetragen. Die meisten Endspiele fanden im Dalymount Park statt (1922 bis 1989 & 1996 bis 1998, sowie 2000). Aufgrund des damaligen maroden Zustands des Dalymount Park wechselten sich seit den 1990er Jahren die Spielstätten. Von 1990 bis 1996, sowie von 2003 bis 2006, wurden die Endspiele im Lansdowne Road ausgetragen. Im Tolka Park wurden die Endspiele von 1999 bis 2002 ausgetragen. Die Endspiele 2007 und 2008 wurden in der RDS Arena gespielt und 2009 im Tallaght Stadium. Seit 2010 findet das Endspiel im Aviva Stadium statt.

Die Endspiele im Überblick 

* Der Spielbetrieb wurde auf das Kalenderjahr ausgerichtet, daher gab es 2002 zwei Pokalwettbewerbe und Endspiele im April und im November.

Rangliste der Sieger und Finalisten

Weblinks 
 rsssf.com: Liste der Endspiele (englisch)

Einzelnachweise 

Pokal